Tlučeň bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien
 Tlučeň, Ortsteil von Hlinná, Okres Litoměřice
 Tlučeň, Ortsteil von Petrovice II, Okres Kutná Hora; siehe Tlučeň (Petrovice II)